Komi může znamenat:

 Komijská republika (Republika Komi) – republika v Rusku
 Komi (národ) – národ žijící ve stejnojmenné republice
 Komijské jazyky – skupina ugrofinských jazyků:
 Komi (jazyk) – (neboli zyrjanština) jazyk, kterým mluví národ Komi
 Komi-permjačtina – jazyk, kterým mluví Komi-Permjaci
 Komi-jazvanština – nářečí komi-permjačtiny, někdy také uváděn jako samostatný jazyk
 Komi (Tinos) – vesnice a komunita na ostrově Tinos v Řecku
 Komi (go) – užívaná zkratka slova komidaši, penalizace prvního tahu v go